Шездесет девето фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у сезони 1970/71.

Табела 
Тимови су добили додатне поене у зависности од позиције на табели у сезони 1970. Претходна сезона се играла по групама и победник је добио 8 поена, други на табели 7−1 поен и тако даље, у зависности од позиције. 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Међусобни сусрети

Признања

Референце

Спољашње везе 
 -{IFFHS}- веза

1970/71.
Фудбал у 1970.
Фудбал у 1971.